Az NB I (2001 áprilisától szponzorált nevén Borsodi Liga) 2000-2001-es évadában 2 csoportban 8-8 csapat kezdte meg a küzdelmeket a bajnoki címért. A csoportokat erőelven osztották be: az A csoportba került az 1999-2000-es bajnokság 1., 4-5., 8-9., 12-13. és a másodosztály 2. helyezettje, a B csoportba a 2-3., 6-7., 10-11., 14. helyezettje és a másodosztály bajnoka. A csoportokból a 6-6 legjobb klub jutott be a 12 csapatos rájátszásba, a 2-2 sereghajtó pedig a másodosztályban folytatta. A rájátszásba jutott egyesületek az alapszakasz eredményeit nem, csak a helyezéseik alapján kapott jutalom pontokat vitték magukkal, hogy a hagyományos bajnoki rendszerben, oda-vissza mérkőzve küzdjenek tovább.

A Ferencváros gyenge őszi teljesítmény után lett bajnok. A Tatabánya elbúcsúzott az első osztálytól, helyére az alapszakaszban kiesett Haladás került fel. A DVSC kiesőhelyen végzett, de az NB I/B Keleti csoportját megnyerő BKV Előre csapata nem vállalta a feljutást, így a versenykiírás szerint a legjobb kieső maradhatott az élvonalban.

A csoport

Kereszttáblázat

B csoport

Kereszttáblázat

Végeredmény 

A bajnok Ferencváros játékosai
Szűcs Lajos (20), Németh Gábor (8), Vámos János (6) – Alex Monken Arruda (8), Balog Zoltán (19), Marius Cheregi (22), Dragan Crnomarković (8), Csiszár Ákos (25), Csoknay Norbert (2), Dragóner Attila (34), Földvári Csaba (20), Fülöp Zoltán (11), Gajda István (2), Gera Zoltán (32), Gyepes Gábor (29), Halgas Tibor (3), Horváth Péter (29), Hrutka János (19), Kardos Ernő (8), Keller József (17), Kriston Attila (16), Lakos Pál (2), Lipcsei Péter (28), Nagy Norbert (22),  Pinte Attila (20), Rob Kornél (11), Schultz Levente (7),  Szűcs Mihály (11), Tóth Mihály (27), Vén Gábor (35).
Edző: Csank János

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1